The Broken Oath – film del 1910 diretto da Harry Solter
 The Broken Oath – film del 1913 diretto da Warwick Buckland